Die Liste der Fahnenträger der irischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger irischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Irlands
 Liste der Fahnenträger der britischen Mannschaften bei Olympischen Spielen

Einzelnachweise 

Irland
Fahnentrager